Коршуново — название населённых пунктов в России:
 Коршуново — село в Киренском районе Иркутской области.
 Коршуново — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Коршуново — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Коршуново — деревня в Большереченском районе Омской области.
 Коршуново — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Коршуново — деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Коршуново — деревня в Глазовском районе Удмуртии.

См. также 
 Коршунов